"Sauce", que em Língua castelhana significa "salgueiro", pode ser:

 Sauce (departamento), departamento argentino de Corrientes
 Lago Sauce, lago peruano
 Sauce (Corrientes), cidade argentina
 Sauce (distrito), distrito do Peru
 Sauce Viejo, localidade argentina de Santa Fé
 Sauce Pintos, localidade argentina de Entre Ríos
 Sauce Montrull, localidade argentina de Entre Ríos
 Sauce Arriba, localidade argentina de Córdova
 Carmen del Sauce, localidade argentina de Santa Fé
 Sauce de Luna, localidade argentina de Entre Ríos
 Laguna Del Sauce, lago guatemalteco
 Villa Cañada del Sauce, localidade argentina de Córdova
 San Jerónimo del Sauce, localidade argentina de Santa Fé
 Duck Sauce, grupo musical
 Los Sauces, comuna chilena da Araucanía
 San Andrés y Sauces, município espanhol das Canárias
 Río de los Sauces (Córdova), localidade argentina
 Rincón de los Sauces, localidade argentina de Neuquén
 San Blas de los Sauces (departamento), localidade argentina de La Rioja
 El Sauce, localidade de El Salvador
 Sauce de Batoví, localidade uruguaia do departamento de Tacuarembó
 Puntas de Cinco Sauces , localidade uruguaia do departamento de Tacuarembó

Ver também
 

Desambiguações de topônimos